Украинка — многозначный термин.

 Украинка — в этническом смысле: представительница украинского этноса.
 Украинка — в политическом смысле: гражданка Украины.

Населённые пункты

Казахстан 
 Украинка — село в подчинение городской администрации Актобе, упразднено в 2018 г.
 Украинка — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Украинка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Молдавия 
 Украинка — село в Каушанском районе.

Россия 
 Украинка — село в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Украинка — село в Архаринском районе Амурской области.
 Украинка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Украинка — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Украинка — хутор в Тимском районе Курской области.
 Украинка — деревня в Клинском районе Московской области.
 Украинка — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Украинка — деревня в Северном районе Новосибирской области, упразднена в 1977 г.
 Украинка — село в Черепановском районе Новосибирской области.
 Украинка — село в Исилькульском районе Омской области.
 Украинка — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Украинка — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Украинка — посёлок в Пограничном районе Приморского края.
 Украинка — село в Большечерниговском районе Самарской области.
 Украинка — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Украинка — село в Амурском районе Хабаровского края.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто окупирована Россией
 Украинка — село в Белогорском районе.
 Украинка — село в Симферопольском районе.
 Украинка — село, включённое в состав Симферополя.

Украина 
Винницкая область
 Украинка — село в Литинском районе.

Днепропетровская область
 Украинка — посёлок в Апостоловском районе.
 Украинка — село в Криничанском районе.
 Украинка — село в Межевском районе.
 Украинка — село в Софиевском районе.

Донецкая область
 Украинка — село в Мангушском районе.
 Украинка — село в Никольском районе.
 Украинка — село в Покровском районе.

Житомирская область
 Украинка — село в Малинском районе.

Запорожская область
 Украинка — село в Вольнянском районе.
 Украинка — село в Михайловском районе.
 Украинка — село в Токмакском районе.

Киевская область
 Украинка — город в Обуховском районе.

Кировоградская область
 Украинка — село в Кропивницком районе.

Николаевская область
 Украинка — село в Витовском районе.
 Украинка (до 2016 г. — Червоная Украина) — село в Березанском районе.

Ровненская область
 Украинка — село в Острожском районе.

Сумская область
 Украинка — село в Ахтырском районе.

Харьковская область
 Украинка — село в Балаклейском районе.
 Украинка — село в Барвенковском районе.
 Украинка — село в Волчанском районе.
 Украинка — село в Красноградском районе.

Херсонская область
 Украинка — село в Нововоронцовском районе.

Хмельницкая область
 Украинка — село в Белогорском районе.

Черниговская область
 Украинка — село в Бобровицком районе.
 Украинка (до 2016 г. — Червоная Украина) — село в Борзнянском районе.

Другие значения 
 Украинка — база стратегической авиации ВВС России в Амурской области.

См. также 
 
 
 
 Украинское
 Леся Украинка